Орден Республіки — державна нагорода в ряді країн світу:

 Орден Республіки (Молдова)
 Орден Республіки (ПМР)
 Орден Республіки Тива